Центроспілка (Скорочено від Центральна спілка споживчої кооперації) — керівний орган споживчої кооперації в СРСР, якому підпорядкована Укоопспілка (Українська Спілка споживчих товариств).

 Центроспілка — українська торговельно-кредитна організація Галичини. В 1933 році «Центроспілка» звернулася до радянського консула у Львові з пропозицією дозволити відправити голодуючим Радянської України один мільйон центнерів зерна. За кілька днів дипломат відповів, що Москва категорично відмовляється від допомоги.

Примітки 

Історія України 1917—1991